Acropsilus är ett släkte av tvåvingar. Acropsilus ingår i familjen styltflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Styltflugor
Acropsilus